Pipkow ist der Familienname folgender Personen:

 Ljubomir Pipkow (1904–1974), bulgarischer Komponist
 Panajot Pipkow (1871–1942), bulgarischer Komponist